Dieser Artikel behandelt die Venezolanische Fußballolympiaauswahl während der Olympischen Sommerspiele 1980.

Olympia-Qualifikation 

Die Südamerikanische Zone ermittelte ihre Teilnehmer für die Olympischen Sommerspiele 1980 in einem Turnier in Kolumbien. Venezuela belegte in der Abschlusstabelle den vierten Platz und verpasste ursprünglich die Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele 1980 in Moskau. Aufgrund des Boykotts von Argentinien wegen der Sowjetischen Intervention in Afghanistan, wurde Venezuela nachträglich von der CONMEBOL für das olympische Turnier gemeldet.

Spielergebnisse

Abschlusstabelle

|}

Olympia-Endrunde

Kader

Spiele 
Nach zwei Niederlagen gegen Gastgeber Sowjetunion und Kuba konnte Venezuela am letzten Spieltag nicht mehr das Viertelfinale erreichen. Nach dem 2:1-Sieg über Sambia belegte die Mannschaft den dritten Gruppenrang und schied aus dem Turnier aus.

Vorrunde (Gruppe A) 

|}

Literatur

Weblinks 
 
 Offizielle Seite der FIFA

Venezuela
Venezolanische Fußballnationalmannschaft
Fussball 1980